Valley hace referencia a varios artículos:

Topónimos

En  Alemania
 Valley, municipio en el estado de Baviera.

En  Estados Unidos
 Valley, ciudad en el estado de Alabama.
 Seis municipios en el estado de Arkansas:
 Municipio de Valley (condado de Cleburne, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Hot Spring, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Madison, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Ouachita, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Pope, Arkansas)
 Municipio de Valley (condado de Washington, Arkansas)

 Tres municipios en el estado de Dakota del Norte:
 Municipio de Valley (condado de Barnes, Dakota del Norte)
 Municipio de Valley (condado de Dickey, Dakota del Norte)
 Municipio de Valley (condado de Kidder, Dakota del Norte)

 Seis municipios en el estado de Dakota del Sur:
 Municipio de Valley (condado de Beadle, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Day, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Douglas, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Hyde, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Hutchinson, Dakota del Sur)
 Municipio de Valley (condado de Tripp, Dakota del Sur)

 Condado de Valley (Idaho)
 Municipio de Valley (condado de Stark, Illinois)

 Tres municipios en el estado de Iowa:
 Municipio de Valley (condado de Guthrie, Iowa)
 Municipio de Valley (condado de Page, Iowa)
 Municipio de Valley (condado de Pottawattamie, Iowa)

 Catorce municipios en el estado de Kansas:
 Municipio de Valley (condado de Barber, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Scott, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Ellsworth, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Hodgeman, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Kingman, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Lincoln, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Linn, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Miami, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Osborne, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Phillips, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Reno, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Rice, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Sheridan, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Smith, Kansas)
 Municipio de Valley (condado de Allegan, Míchigan)
 Municipio de Valley (condado de Marshall, Minnesota)
 Municipio de Valley (condado de Macon, Misuri)
 Condado de Valley (Montana)
 Condado de Valley (Nebraska)

 Dos municipios en el estado anterior:
 Municipio de Valley (condado de Buffalo, Nebraska)
 Municipio de Valley (condado de Knox, Nebraska)
 Valley, ciudad en el estado de Nebraska.

 Dos municipios en el estado de Ohio:
 Municipio de Valley (condado de Guernsey, Ohio)
 Municipio de Valley (condado de Scioto, Ohio)

 Tres municipios en el estado de Pensilvania:
 Municipio de Valley (condado de Armstrong, Pensilvania)
 Municipio de Valley (condado de Chester, Pensilvania)
 Municipio de Valley (condado de Montour, Pensilvania)
 Valley, área no incorporada en el estado de Washington.

En  Reino Unido
 Valley (Anglesey), pueblo en Gales del Norte.

Véase también
The Valley